Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Ciudad Real, w Kastylii-La Mancha.
 Villanueva de los Infantes (Valladolid) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Valladolid, w Kastylii i León.